Albula (district)
Albula (rivier)
Albula (geslacht)
Albulabahn
Albulapas